Консоласан

 Консоласан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Консоласан — округ субпрефектуры Се города Сан-Паулу (Бразилия).
 Консоласан — кладбище в г. Сан-Паулу (Бразилия).